Чуб:
 Чуб — передняя прядь волос, вихор на голове.

Топоним 
 Чуб — река.
 Чуб — посёлок в Княжпогостском районе Республики Коми.

Фамилия 
 
 Чуб, Демьян Кириллович (1914—1976) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1958).
 Чуб, Михаил Андреевич (1912—1985) — епископ Русской православной церкви.
 Чуб, Михаил Ильич (1904—1982) — советский педагог, партийный и хозяйственный деятель, командир 1-го партизанского района Крыма.
 Чуб, Николай Александрович (род. 1984) — российский космонавт-испытатель.
 Чуб, Таня (род. 1970) — нидерландская шашистка, международный гроссмейстер среди женщин.
 Чуб, Яна Геннадьевна (род. 1989) — российская футболистка.

См. также 
 Чубарь
 Чубчик